Ribàtxie (en rus: Рыбачье) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.414 habitants. Pertany al districte rural d'Aluixta.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea